Нижче представлений список країн по числу використовуваних мобільних телефонів, заснований на даних Довідника ЦРУ.

Див. також  
 Список країн за кількістю використовуваних телефонних ліній

Мобільні телефони
мобіл